Anmin bezeichnet:

 Anmin (Xifeng) (安民镇), Großgemeinde im Kreis Xifeng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Anmin (Zhenxing) (安民镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhenxing in der chinesischen Provinz Liaoning
 Anmin (Songyang) (安民乡), Gemeinde im Kreis Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Anmin (Zhaodong) (安民乡), Gemeinde der Stadt Zhaodong in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Anmin (Longjing) (安民街道), Straßenviertel der Stadt Longjing in der chinesischen Provinz Jilin
 Anmin (Yushan) (安民街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yushan in der chinesischen Provinz Anhui